Rudolf Langenhahn, nemški general in vojaški zdravnik, * 9. april 1884, † 14. februar 1945.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Rojeni leta 1884
Umrli leta 1945
Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne